Krzysztof Król (ur. 1963) – polski polityk, dziennikarz, poseł
 Krzysztof Król (ur. 1987) – polski piłkarz
 Krzysztof Król – polski oficer, zastępca szafa Sztabu Generalnego WP
 Krzysztof Król – polski funkcjonariusz Policji, BOR i SOP w stopniu pułkownika, p.o. komendanta Służby Ochrony Państwa